Hetés - A Kerka-vidék földrajzi tájegység szinonimája
Hetés - Az előbbinél kisebb területet jelentő néprajzi táj